Rega steht für:

 Rega (Fluss), Fluss in der Woiwodschaft Westpommern, Polen 
 Rega Research, britischer Audiotechnikhersteller
 Schweizerische Rettungsflugwacht

Personen:
 Chantal Réga (* 1955), französische Leichtathletin
 José López Rega (1916–1989), argentinischer Sozialminister
 Stefano Rega (* 1968), italienischer Geistlicher, Bischof von San Marco Argentano-Scalea

 Rega ist das Pseudonym der österreichisch-schweizerischen Dichterin und Erzählerin Regina Ullmann (1884–1961)